La Côte ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 La Côte-aux-Fées, eine Gemeinde im Kanton Neuenburg
 La Côte (Weinbaugebiet), eine Region am Genfersee

La Côte ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 La Côte (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône
 La Côte-d’Aime, Gemeinde im Département Savoie
 La Côte-d’Arbroz, Gemeinde im Département Haute-Savoie
 La Côte-en-Couzan, Gemeinde im Département Loire
 La Côte-Saint-André, Gemeinde im Département Isère
 La Côte, Ortschaft in der Gemeinde Dommartin im Département Doubs
 La Côte, Ortschaft in der Gemeinde Passavant-la-Rochère im Département Haute-Saône
 La Côte, Ortschaft in der Gemeinde Bellevaux im Département Haute-Savoie
 La Côte, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Ferréol im Département Haute-Savoie
 La Côte, Ortschaft in der Gemeinde Vailly im Département Haute-Savoie

La Côte (Zeitung) ist der Name einer französischsprachigen Schweizer Tageszeitung

Siehe auch:
 Lacôte